een plaats in Engeland, zie Edenbridge (Kent)
 een metalband, zie Edenbridge (band)